Stanko Banić (1886. – 1932.)
Stanko Banić (1917. – 2004.)